Непълен списък с бивши футболисти на ЦСКА. Представени са българските футболисти с над 100 (в периода до 1985) или 50 (след 1985) официални мача или 20 гола или национални състезатели, чужденците с поне 1 официален мач и отборите на петдесетилетието и на шестдесетгодишнината.

Български футболисти играли за ЦСКА

Чуждестранни футболисти играли за ЦСКА 

Забележка: Списъкът включва чужденци с поне 1 официален мач за ЦСКА. Саша Ковачевич и Драган Шарац не бяха картотекирани за „А“ група за сезон 1999/00 заради задължения на ЦСКА към Нефтохимик. Двамата имат мачове за ЦСКА в Купата на УЕФА.

По държави 
  Бразилия – 27: Жоао Карлош, Агналдо Перейра, Фабио Лима, Леонардо Лима, Родриго Соуса, Тиаго Силва, Даниел Моралес, Ней, Фелипе Машадо, Ели Маркеш, Маркиньош, Мишел Платини, Адемар Жуниор, Жуниор Мораеш, Тасио Дос Сантос, Лукаш Саша, Ревсон, Марсиньо, Еденилсон Бергонси, Хуан Фелипе, Фернандо Каранга, Енрике, Джеферсон, Мауридес Жуниор, Евандро Да Силва, Густаво Бузато, Маурисио Гарсес
  Сърбия (включва и бившите държави  Югославия,  Сърбия и Черна гора) – 18: Божо Джуркович, Ненад Лукич, Саша Мъркич, Иван Литера, Саша Ковачевич, Драган Шарац, Драган Жилич, Мичо Вранеш, Йован Веселинович, Драголюб Симонович, Деян Максич, Славко Матич, Александър Мутавджич, Оливер Ковачевич, Ненад Настич, Иван Маркович, Неманя Милисавлевич, Лазар Туфегджич
  Португалия – 14: Жоао Брито, Фелипе да Коща, Руй Мигел, Бернардо Тенгариня, Сержиньо, Бруно Морейра, Диого Виана, Руи Педро, Арсенио Нунеш, Давид Симао, Рубен Пинто, Тиаго Родригес, Укра, Нуно Томаш
  Колумбия – 9: Бернардо Редин, Карлос Пимиенто, Хамилтон Рикард, Вилмар Джордан, Рафаел Перес, Густаво Кулма, Жан Карлос Бланко, Браян Морено Алварес, Марселино Кареасо
  Македония – 9: Бобан Бабунски, Саша Чирич, Люпчо Марковски, Ристе Милосавов, Илия Найдоски, Артим Шакири, Роберт Петров, Игор Митрески, Християн Кировски
  Нидерландия – 8: Куидо Ланзаат, Грегъри Нелсън, Кристиан Супусепа, Роланд Алберг, Върнан Анита, Юрген Матей, Мено Кох, Брадли де Нойер
  Румъния – 8: Александру Пицурка, Еуген Трика, Флорентин Петре, Даниел Панку, Янис Зику, Джордже Паун, Александру Пакурар, Сергиу Буш
  Франция – 8: Беноа Кое, Елиот Гранден, Жереми Родригес, Жереми Фо-Поре, Александър Барт, Тибо Вион, Йоан Баи, Жуниор Нзила
  Кабо Верде – 7: Анселмо Жаир, Жозе Емилио Фуртадо, Зе Руй, Давид Мендес Силва, Нилсон Антонио, Луис Платини, Стивън Перейра
  Италия – 6: Марко Еспозито, Кристиан Тибони, Фабрицио Грило, Джузепе Акуаро, Диего Фабрини, Стефано Белтраме
  – 6: Матия Матко, Тончи Кукоч, Марио Бркляча, Марин Оршулич, Данте Стипица, Карло Мухар
  Аржентина – 5: Маркос Чарас, Лукас Трекаричи, Себастиан Скиорили, Гуидо ди Вани, Федерико Варела
  Камерун – 4: Даниел Беконо, Нджонго Присо, Петрус Бумал, Раул Лое
  Сенегал – 4: Ибрахима Гай, Мансур Аянда, Джаксън Менди, Юнес Санкаре
  Англия – 3: Брайън Хауърд, Вив Соломон-Отабор, Джером Синклер
  Гана – 3: Уилям Куабена Тиеро, Едвин Джеси, Бисмарк Чарлс
  Гвинея-Бисау – 3: Тони Силва, Жанио Бикел, Жоржиньо
  Испания – 3: Франсиско Мартос, Антонио Томас, Раул Албентоза
  Мароко – 3: Мурад Хидиуед, Абдер Кабус, Илиас Хадад
  Нигерия – 3: Кевин Амунеке, Шалозе Удоджи, Стивън Съндей
  Словения – 3: Митя Мьорец, Саша Живец, Денис Халилович
  Украйна – 3: Евген Немодруг, Игор Харковченко, Денис Причиненко
  Чехия – 3: Роберт Цаха, Томаш Черни, Якуб Дивиш
  Армения – 2: Расмик Григорян, Жираир Шагоян
  Босна и Херцеговина – 2: Сергей Якирович, Хамза Чатакович
  Еквадор – 2: Кевин Меркадо, Жорди Кайседо
  Естония – 2: Йоел Линдпере, Карол Метс
  Ирландия – 2: Килиан Шеридън, Греъм Кери
  Кот д'Ивоар – 2: Гийом Да Зади, Дауда Бамба
  Латвия – 2: Викторс Морозс, Максимс Уваренко
  Люксембург – 2: Орелиен Йоахим, Енес Махмутович
  Малта – 2: Стефан Джилио, Чъкс Нвоко
  Република Конго – 2: Кевин Кубемба, Брадли Мазику
  Словакия – 2: Радослав Забавник, Борис Секулич
  Суринам – 2: Сендрино Мисиджан, Яник-Сони Вилдсхут
  Черна гора – 2: Никола Вуядинович, Стефан Николич
  Норвегия – 2: Джонатан Линдсет, Тобиас Хайнц
  Австралия – 1: Томи Юрич
  Албания – 1: Алтин Хаджи
  Алжир – 1: Райс М'Боли
  Бенин – 1: Омар Косоко
  Венецуела – 1: Адалберто Пеняранда
  Гамбия – 1: Али Соу
  Гвинея – 1: Жул Кейта
  Грузия – 1: Амиран Муджири
  Гърция – 1: Илиас Кириакидис
  Д.Р. Конго – 1: Масена Моке
  Екваториална Гвинея – 1: Иван Боладо
  Исландия – 1: Гардар Гунльойсон
  Ливан – 1: Самир Аяс
  Литва – 1: Витаутас Черниаускас
  Мадагаскар – 1: Анисе Абел
  Мали – 1: Мамади Сидибе
  Молдова – 1: Евгений Хмарук
  Панама – 1: Хосе Гарсес
  Парагвай – 1: Уго Баеш
  Русия – 1: Денис Давидов
  Того – 1: Серж Нюанджи
  Уругвай – 1: Игнасио Лорес
  Финландия – 1: Томас Лам
  Хаити – 1: Дюкенс Назон
  Централноафриканска република – 1: Амос Юга
  Шотландия – 1: Тони Уот
  ЮАР – 1: Макдоналд Муканси

По континенти 
  Европа – 119
  Южна Америка – 48
  Африка – 42
  Северна Америка – 2
  Азия – 1
  Австралия – 1

Разширен отбор на петдесетилетието 
Разширения отбор на петдесетилетието на ЦСКА е състав от 55-те най-добри футболисти на ЦСКА за периода 1948 – 1998 г. Съставът е направен във връзка с честването на 50-годишнината на ФК ЦСКА от ръководството и активът на Клуба на ветераните, УС на ФК ЦСКА и спортни журналисти пишещи за футбола. Те са подредени по номерата на постовете, на които са играли, и по азбучен ред:
 №1 – Георги Велинов, Стефан Геренски, Стоян Йорданов, Георги Найденов, Йордан Филипов
 №2 – Иван Василев, Иван Зафиров, Кирил Ракаров, Димитър Цветков, Борислав Футеков
 №3 – Борис Гаганелов, Трифон Иванов, Георги Илиев, Манол Манолов, Кирил Станков
 №4 – Цоньо Василев, Георги Енишейнов, Никола Ковачев, Христо Маринчев, Георги Цветков
 №5 – Стефан Божков, Георги Димитров (Джеки), Панталей Димитров, Радослав Здравков, Божил Колев
 №6 – Никола Алексиев, Димитър Пенев, Борис Станков, Гаврил Стоянов, Пламен Марков
 №7 – Цветан Атанасов, Цветан Йончев, Емил Костадинов, Димитър Миланов, Стефан Т. Стефанов
 №8 – Кирил Богданов, Георги Димитров (Червения), Аспарух Никодимов, Христо Стоичков, Нако Чакмаков
 №9 – Спас Джевизов, Петър Жеков, Панайот Панайотов, Любослав Пенев, Никола Цанев
 №10 – Никола Божилов, Георги Денев, Иван Колев, Лъчезар Танев, Димитър Якимов
 №11 – Димитър Марашлиев, Стойчо Младенов, Васил Романов, Стойне Минев, Крум Янев

66-те най-добри футболисти за 60-годишнината на ЦСКА 
66-те най-добри футболисти за 60-годишнината на ЦСКА е състав от 66-те най-добри футболисти на ЦСКА за периода 1948 – 2008 г. Футболистите са определени чрез гласуване в официалния сайт на ЦСКА (cska.bg). В гласуването имаха възможност да се включат всички фенове на отбора. Футболистите са подредени спрямо гласовете подадени за тях.